Миклу́ха — украинская фамилия. Известные носители:

 Миклуха, Николай Ильич (1818—1858) — русский инженер-путеец. Строитель Николаевской железной дороги и первый начальник Московского вокзала.
 Миклухо-Маклай, Николай Николаевич (при рождении Миклуха; 1846—1888) — русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник. Сын Н. И. Миклухи.
 Миклуха, Владимир Николаевич (1853—1905) — морской офицер. Брат Н. Н. Миклухо-Маклая и сын Н. И. Миклухи.
 Миклуха, Михаил Николаевич (1856—1927) — геолог и народоволец. Брат Н. Н. Миклухо-Маклая и сын Н. И. Миклухи.

См. также 
 Происхождение фамилии
 Миклухо-Маклай (значения)